Teach-in (rsp. Teachin) steht für:
 Teach-in, eine Form einer Lehr-, Diskussions- sowie Informationsveranstaltung
 Teach-in (Technik), eine Technik der Roboterprogrammierung
 Teach-In (Band), eine niederländische Popgruppe